Ваховская — женская форма польской фамилии . Известные носительницы:
 Ваховская, Варвара Ивановна (1855—1929) — революционерка, народница.